Эрл Кэллоуэй (, родился 30 сентября 1983 года в Атланте, штат Джорджия, США) — американский и болгарский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего.

Карьера

Клубная 
После окончания университета Индианы, в сезоне 2007-08 игрок был приглашен в команду лиги развития НБА «Форт-Уэйн Мэд Энтс», где провел 50 матчей, в среднем за игру набирал 19,0 очков, отдавал 5,8 результативных передач и совершал 5,1 подбор. По окончании сезона был приглашен известным хорватским тренером Велимиром Перасовичем в «Цибону». В составе «Цибоны» в национальном первенстве игрок провел 16 матчей, в среднем за матч набирал 9,8 очков, отдавал 3,9 результативных передач и совершал 1,8 подбор. Команде удалось попасть в финал Адриатической лиги, где «Цибона» встретилась с белградским «Партизаном». На турнире игрок набирал в среднем 11,1 очков, отдавал 3,2 передачи и совершал 3,2 подбора. Также в составе «Цибоны» Кэллоуэй выступал в Топ-16 Евролиги, где набирал 12,7 очков, отдавал 2,8 передачи и совершал 3,4 подбора.

В сезоне 2009 года игрок перешёл в команду испанской лиги «Кахасоль». В 2012 году перешёл в другой испанский клуб «Малага».

Международная 
Игрок выступает за национальную сборную Болгарии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте университета Индианы

Баскетболисты США
Баскетболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по баскетболу
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Истанбул Бююкшехир Беледиеспор»
Игроки БК «Ушак»
Игроки БК «Афьон Беледиеспор»
Игроки БК «Обрадойро»